Fastlane (2016)
 Fastlane (2017)